Влади́мир Андре́ев: 
 
 Андреев, Владимир Анатольевич (род. 1963) — советский и узбекистанский футболист.
 
 Андреев, Владимир Викторович (род. 1954) — советский пловец в ластах.
 
 Андреев, Владимир Георгиевич (род. 1945) — советский баскетболист.
 Андреев, Владимир Григорьевич (1927—1996) — Герой Советского Союза.
 Андреев, Владимир Иванович (род. 1942) — советский и российский государственный деятель.
 Андреев, Владимир Иванович (1925—1996) — советский дипломат.
 Андреев, Владимир Кузьмич (1930—1996) — советский волейболист.
 
 
 Андреев, Владимир Петрович (1910—1955) — председатель правления Союза художников Башкирии.
 Андреев, Владимир Семёнович (1896—1971) — советский военачальник, генерал-майор.